Jürg Neuenschwander ist der Name folgender Personen:

* Jürg Neuenschwander (Organist) (1947–2014), Schweizer Organist
 Jürg Neuenschwander (Filmregisseur) (* 1953), Schweizer Filmregisseur und Filmproduzent